Harrold (Dakota do Sul)
 Harrold (Bedfordshire)

Desambiguação